Landingsmonument (Biervliet)
 Landingsmonument (Vlissingen)
 Landingsmonument (Westkapelle)